

События

Римская республика 
 Консулы: Марк Ливий Друз и Луций Кальпурний Пизон Цезонин (два плебея); проквестор: Марк Антоний (в Азии); монетный триумвир: Луций Цезий.
 Консул Друз с армией отправлен против скордисков в Македонию.
 После 15-месячной осады Адгербал согласился сдать Цирту. В нарушение договора Югурта казнил Адгербала, а его войска устроили резню гражданского населения, в том числе находившихся в городе италиков. В ответ на это Сенат, под давлением плебса и всадников, объявил войну Югурте.
 Кимвры приходят в Галлию.

Азия 
 Иоанн Гиркан I захватывает Идумею.
 Антиох Грип наносит поражение Антиоху Кизикену и захватывает Антиохию. Супруга Кизикена Клеопатра попадает в плен. Жена Антиоха Грипа Трифена (сестра Клеопатры), вопреки намерениям мужа, приказывает казнить Клеопатру.

Китай 
 Намвьет объявил .
 Учреждение областей Дуньхуан и Чжанйе.
 На отвоёванных у тибетцев-кянов землях китайские власти учреждают область Аньдин.

Скончались 
 Клеопатра IV — супруга царя Сирии Антиоха IX Кизикского.
 Чьеу Хынг, предпоследний император Намвьета.
 Адгербал — царь Нумидии.

См. также

Примечания